Fila, pessoas esperando por um bem ou serviço
Ou ainda:
 Fila brasileiro, raça de cão de grande porte desenvolvida no Brasil.
 Fila (empresa), empresa de vestuário esportivo italiana.
 Teoria das filas, um ramo da probabilidade.

 Princesas e rainhas helenísticas
 Fila (filha de Antípatro) (Phila), filha de Antípatro e esposa de Crátero e Demétrio Poliorcetes
 Fila, neta da anterior, filha de Seleuco I Nicátor e Estatonice, filha de Demétrio Poliorcetes. Casou-se com Antígono II Gónatas.

Ver também
 Fila ou Filas, ilha no Rio Nilo, Egito.
 Filá, cobertura (chapéu)
 FIFO ou queue, estrutura de dados do tipo lista ou fila (computação).

Desambiguação